український народний звичай, імовірно ще з дохристиянських часів, можливо, спільного походження з римським святом «majuma»
 українські календарні обрядові пісні
 український звичай католицького походження

Див. також 

 Традиції маївки у європейських народів, зокрем чехів та словаків
 Веснянки
 Львівська маївка 1890 року
 Травневе свято, День міжнародної солідарності трудящих
 Вальпургієва ніч

Примітки